Кри́стин Клейбёрг (; 26 мая 1973, , Калифорния, США) — американская , , , ,  и .

Биография и карьера 
Кристин Клейбёрг родилась 26 мая 1973 года в  (штат Калифорния, США), став старшей из пяти дочерей в семье.

Будучи главным геологом в Государственном университете Сакраменто, она стала известна как утренний метеоролог на телеканале Миннеаполиса WCCO-TV. Она работала метеорологом и научным корреспондентом KABC-TV в Лос-Анджелесе, WHDH-TV в Бостоне, KHQ-TV в Спокане, KPAX-TV в Мизуле и KMSP-TV (также в Миннеаполисе). Она появилась на национальном уровне на Fox News Channel и . В 2003 году она была номинирована на премию «Эмми» в категории «Лучшая ведущая прогноза погоды».

Как актриса, она появилась в известных телесериалах и независимых фильмах. Она сыграла главную роль в короткометражном фильме 2005 года «Миннеаполис», к которому она также написала сценарий в соавторстве. С 2006-го по 2012-й год у неё была роль второго плана ведущей новостей в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Она появилась в других ролях в телесериале «Проект Минди», «90210: Новое поколение» и «Ищейка».

Кристин также летает с Национальной гвардией Миннесоты, как грузмейстер на C-130 Геркулес, и поддерживала Афганистан и Кувейт в Операции «Несокрушимая свобода».

По состоянию на июнь 2015 года, Клейбёрг никогда не была замужем и не имела детей. Активно занимается военной карьерой.

Примечания

Ссылки 

Женщины — военные корреспонденты
Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сакраменто